Die Divizia A 1987/88 war die 50. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 23. August 1987 und endete am 22. Juni 1988. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum vierten Mal in Folge Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Verlauf 
Die Saison 1987/88 wurde von Steaua Bukarest und Dinamo Bukarest klar dominiert. Beide konnten jeweils 4 von 34 Spielen nicht gewinnen – darunter die beiden direkten Duelle. So viele Punkte wie Steaua und Dinamo in dieser Saison wurden nur ein einziges Mal (von Steaua in der Saison 1988/89) wieder erreicht. Abgesehen von den Spielen untereinander (0:0 und 3:3) gab Steaua nur zwei Unentschieden (0:0 beim FC Argeș Pitești und beim SC Bacău) und Dinamo ein Unentschieden (0:0 beim FC Olt Scornicești) und eine Niederlage (1:2 bei Politehnica Timișoara) ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1988/89
 3. – AS Victoria Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1988/89
 4. – Oțelul Galați – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1988/89
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Dinamo Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1988/89 teil

Absteiger in die Divizia B 
Politehnica Timișoara, Petrolul Ploiești, CSM Suceava

Aufsteiger in die Divizia A 
FC Farul Constanța, FC Inter Sibiu, FC Bihor Oradea

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1987/88 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1987/88 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987/88
Liga-1-Saison